

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Faure-Biguet (1865-1936), militant bonapartiste, directeur du Petit Caporal, fils de Paul-Vincent et père de Jacques-Napoléon ;
 Jacques-Napoléon Faure-Biguet (1893-1954), fils du précédent, fut un écrivain, journaliste, biographe et auteur de romans policiers sous le pseudonyme de Jacques Decrest ;
 Paul-Vincent Faure-Biguet (1838-1919), général français, qui fut gouverneur militaire de Paris de 1901 à 1903, grand-père du précédent et père de Charles. 

Homonymie
Homonymie de patronyme